O32 est un sigle qui peut faire référence à :
 Autoroute turque O32, reliant Çeşme à Izmir ;
 Soins maternels pour présentation anormale connue ou présumée du fœtus, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres